Марк Фурій Камілл, Марк Фу́рій Ка́мілл (446—365 роки до н. е.) — видатний військовий та політичний діяч ранньої Римської республіки. 
 Марк Фурій Камілл (консул 8 року), Марк Фурій Камілл (26 до н. е. — 38 рік) — політичний та військовий діяч Римської імперії. 
 Луцій Фурій Камілл (консул 349 року до н. е.)
 Марк Фурій Камілл (арвальський брат), Марк Фурій Камілл (лат. Marcus Furius Camillus, близько 4 до н. е. — після 38) — політичний діяч Римської імперії. 
 Луцій Фурій Камілл (консул 338 року до н. е.), Лу́цій Фу́рій Камі́лл (лат. Lucius Furius Camillus; 370 до н. е. — 320 до н. е.) — політичний, державний і військовий діяч Римської республіки.

Див. також
 Фурії (рід)